Sulica – odmiana lekkiej włóczni
 Sulica – szczyt  w Karkonoszach